Amaury (další tvary Aimery či Amalrich) je francouzské jméno, jehož nositelů je více:

Amaury I. Jeruzalémský (1136–1174) – jeruzalémský král, hrabě z Jaffy a Askalonu
Amaury II. de Lusignan (1194–1205) – jeruzalémský a kyperský král
Amaury VII. z Montfortu (1195–1241) – hrabě z Montfortu a Toulouse
Amaury Nolasco (* 1970) – portorický herec